Чемпіонат Австрії 1974—1975 () — 64-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Четвертий титул чемпіона Австрії здобув Ваккер (Інсбрук).

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1975
Австрія
Австрія
1974 в австрійському спорті
1975 в австрійському спорті